Брягин — русская фамилия. Известные носители:

 Брягин, Александр Иванович (1888—1949) — советский учёный, реставратор иконописи.
 Брягин, Николай Иванович (1885—1933) — русский иконописец, реставратор икон.